Колодье — деревня в Гдовском районе Псковской области России, городское поселение «Гдов»
 Колодье — покинутый посёлок в Кормянском сельсовете Добрушского района Гомельской области Белоруссии